El término Koro puede referirse a varias realidades:

 Una isla volcánica de Indonesia.
 Una lengua del este de la India, descubierta en 2008,
 Koro, nombre de un verme o gusano comestible típico de la selva paranaense en el noreste de Argentina y el sur de Brasil.
 Koro (trastorno): trastorno mental que consiste en la creencia irracional de que los genitales se reducen.